

Черновське — село, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Черновське — село, Шабалінський район, Кіровська область